I. Baldvin belga király (1930–1993)
 I. Balduin flamand gróf (837/840–879)
 I. Balduin jeruzsálemi király és edesszai gróf (1058?–1118)
 I. Balduin latin császár (1172–1205)